|}

Die Bahnstrecke Tomaszów Mazowiecki–Radom ist eine teilweise zweigleisige und durchgängig elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Łódź und Masowien. Sie wird nur noch teilweise im Personennahverkehr genutzt.

Verlauf und Ausbauzustand 
Die Strecke beginnt in Tomaszów Mazowiecki an der Bahnstrecke Łódź–Dębica und führt gen Osten nach Drzewica (km 35,993). Kurz davor, beim Bahnhof Radzice (km 28,424) wird die Bahnstrecke Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie, die „Zentrale Eisenbahnmagistrale“, gekreuzt, wobei Verbindungsstrecken Richtung Süden sowohl aus Richtung Tomaszów Mazowiecki als auch aus Richtung Drzewica bestehen. Von Drzewica aus führt die Strecke über den Bahnhof der Kreisstadt Przysucha (km 51,404) und den Bahnhof Wolanów (km 75,373), von dem aus eine Verbindungsstrecke zum Bahnhof Rożki an der Bahnstrecke Warszawa–Kraków besteht, nach dem Bahnhof Radom Główny (km 88,610), ebenso an der Bahnstrecke Warszawa–Kraków liegend und dazu Endpunkt der Bahnstrecke Łuków–Radom.

Die Strecke ist durchgängig elektrifiziert und von Radzice bis Radom Potkanów zweigleisig. Die Höchstgeschwindigkeit für Personenzüge beträgt bis zum Kilometer 2,100 hundert Kilometer pro Stunde und dann bis zum Kilometer 25,000 hundertzwanzig. Ab dort beträgt sie hundert bis hundertzwanzig, auf dem ab Radzice bestehenden zweiten Gleis hingegen auf weiten Teilen sechzig Kilometer pro Stunde. Für Güterzüge beträgt sie auf dem ersten Gleis durchgehend achtzig, auf dem zweiten Gleis sechzig Kilometer pro Stunde.

Geschichte 
Unter deutscher Besatzung wurde mit dem Bau der Strecke begonnen, nach manchen Angaben wurde der erste Abschnitt bis Brzustów auch schon 1943 eröffnet, bis Drzewica war die Strecke am 9. Mai 1948 fertig, vielleicht wurde auch erst dann der erste Abschnitt eröffnet, am 9. Januar wurde der letzte Abschnitt Drzewica–Radom eröffnet. Das zweite Gleis zwischen Tomaszów Mazowiecki und Radzice, 1955–1975 gebaut, wurde 1990 wieder abgebaut, das zweite Gleis Radzice–Radom Potkanów gibt es hingegen noch, wenn auch in schlechterem Zustand als das Regelgleis (siehe Abschnitt „Verlauf und Ausbauzustand“). 

1973/1974 wurden zwei Verbindungskurven zur damals gebauten Bahnstrecke Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie (Zentrale Eisenbahn-Magistrale) eröffnet. Seit dem 30. Dezember 1975 wird der Abschnitt Tomaszów Mazowiecki–Radzice elektrisch betrieben, seit dem 29. Mai 1976 die Reststrecke bis Radom. Am gleichen Tag wurde eine nur vom Güterverkehr genutzte Verbindungsstrecke von Wolanów nach Rożki an der Bahnstrecke Warszawa–Kraków in Betrieb genommen. Dadurch entfiel für Züge Richtung Skarżysko-Kamienna–Kielce die Wende in Radom inklusive Umweg.

Am 12. Dezember 2004 wurde auf dem Abschnitt Drzewica–Radom der Personenverkehr eingestellt, aber 2007 wieder eröffnet. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 wurde der Personenverkehr Tomaszów Mazowiecki–Drzewica, der zuletzt noch aus einem abendlichen und einem nächtlichen Zugpaar bestanden hatte, eingestellt. Die Strecke von Tomaszów Mazowiecki bis zum Abzweig nach Idzikowice an der Zentralen Eisenbahn-Magistrale wird noch von einzelnen Fernverkehrszügen genutzt.

Literatur und Weblinks 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. E8–9, F9–10
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Łódź
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Masowien